Il Centro Sportivo SSC Napoli Konami Training Center, più semplicemente Konami Training Center o Centro di Castel Volturno, è il centro sportivo e sede sociale della SSC Napoli, società calcistica italiana della città di Napoli.

È situato al km 35,300 della Strada Statale Domitiana, lungo l'omonimo litorale, in località Pinetamare, presso il comune di Castel Volturno in provincia di Caserta, a circa 40 km da Napoli.

Storia 
A seguito del fallimento dell'estate 2004, il Calcio Napoli perse la proprietà del Centro Paradiso di Soccavo, in cui svolgeva i propri allenamenti fin dal 1977.

La nuova proprietà in capo ad Aurelio De Laurentiis optò per non riacquistare i locali del vecchio centro, ma di spostarsi in una nuova sede. Sebbene fosse stata designata l'attuale sede di Castel Volturno fin dal 2005, gli allenamenti della squadra si svolsero presso lo stadio di Marano fino al completamento del centro sportivo. 

Dal luglio 2006, il Centro sportivo di Castel Volturno è diventato la sede ufficiale e centro di allenamento della squadra partenopea.

Il centro è stato in seguito soggetto a vari restyling: una prima volta nel 2014 su indicazione dell'allenatore Rafael Benítez e, successivamente, nel 2018 dopo l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra. 

Dal 1º luglio 2021, a seguito la partnership firmata con l'azienda videoludica Konami, il centro sportivo viene rinominato in "SSC Napoli KONAMI Training Center".

Struttura 
Il centro sportivo si estende su una superficie di , tra la vasta pineta di Castel Volturno, il mare e il fiume Clanio.

La struttura comprende:

tre campi da calcio in erba naturale; 
un attrezzato laboratorio medico;
uno spazio conferenze;
una sala video;
un salone per il merchandising.

Note

S.S.C. Napoli
Castel Volturno
Castel Volturno